Русе́цкий — польская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:
 Русецкий, Александр Алексеевич (род. 1926) — учёный, инженер-кораблестроитель.
 Русецкий, Анатолий Максимович (род. 1951) — председатель президиума Национальной академии наук Беларуси, Министр промышленности Республики Беларусь.
 Русецкий, Аркадий Владимирович (1942—2021) — ректор Витебского государственного университета имени П. А. Машерова, исследователь жизни и гибели Петра Машерова.
 Русецкий, Болеслав (1824—1913) — польский художник, живший и творивший в Литве; сын Канута Русецкого.
 Русецкий, Виктор Степанович — председатель Арбитражного суда Новгородской области.
 Русецкий, Виталий Модестович (1905—1943) — советский военачальник, участник советско-финской и Великой Отечественной войны.
 Русецкий, Григорий — начальник Червенского карательного отряда. Один из основных организаторов и исполнителей военных преступлений в Червеньском гетто.
 Русецкий, Иван Андреевич (род. 1993) — российский баскетболист.
 Русецкий, Канут (1800—1860) — польский художник, живший и творивший в Литве.
 Русецкий, Мацей (род. 1963) — католический священник.
 Русецкий, Михаил Леонтьевич — инженер, лауреат Сталинской премии за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы III степени 1949 года за разработку конструкций радиоаппаратуры.
 Русецкий, Олег Леонидович — депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым нескольких созывов.
 
 Русецкий, Фома — священник, с именем которого связано строительство в Марьиной Горке каменного храма. В 1863 году убит восставшей шляхтой.
 Русецкий, Ярослав — депутат Сейма Польши с 2005 года от партии «Право и справедливость».



Двойные фамилии 
 Идзбиньский-Русецкий, Ян — маршалок Сейма Речи Посполитой в Варшаве в 1590—1591 (2 декабря — 15 января).
 Смирнов-Русецкий, Борис Алексеевич — Русский художник, ученый, писатель, общественный деятель.
 Урсун-Русецкий, Станислав — польский антиквар и собиратель. Его Коллекция пергаментных документов находиться в фондах Архива Национального Музея в Кракове.

 Русецкая-Кот, Дарья Максимовна — Праведница народов мира из Белоруссии. Город Бобруйск, Могилевская обл. Звание присвоено в 1998 году.

Примечания